Korotschun (russisch , slowakisch Kračún) bezeichnet:

Korotschun (Fest)
Korotschun (Brot)